

Palmarès 
Giochi olimpici
Mosca 1980: medaglia d'oro nei 65 kg.

Mondiali
Parigi 1979: oro dei pesi leggeri.
Mosca 1983: oro nei 65 kg.

Altri progetti

Collegamenti esterni